

Commune 

 L'Auberson, localité suisse du canton de Vaud

Patronyme 

 Antoine Auberson (né en 1957), musicien suisse
 Jean-Marie Auberson (1920-2004), violoniste et chef d'orchestre suisse
 Pascal Auberson (1952- ), chanteur et percussionniste suisse

Homonymie de patronyme